Ю́рий Александро́вич:
 Александрович, Юрий Михайлович (род. 1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Александрович, Юрий Осипович (1819—1894) — ботаник, доктор Санкт-Петербургского университета.